Simon Shnapir est un patineur artistique américain né le  à Moscou, en Union soviétique. Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi et y remporte une médaille de bronze lors de l'épreuve par équipes.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Marissa Castelli (6 saisons : 2008-2014)
 DeeDee Leng (1 saison : 2014-2015)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique américain
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou
Naissance en août 1987